Keltie kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Keltie (udde), 
 Mount Keltie, 

Robotskapade Antarktisförgreningar